Halfpipe mężczyzn został rozegrany 17 lutego w Cypress Mountain Resort, położonym w północnym Vancouver. W 2010 r. konkurencja ta odbyła się na rampie większej niż miało to miejsce na poprzednich igrzyskach. Jej ściany miały wysokość 6,70 m (rampy o ścianach powyżej 4,80 m to tzw. superpipe’y). Faworytami zawodów byli między innymi broniący tytułu mistrza olimpijskiego Amerykanin Shaun White oraz dobrze spisujący się w Pucharze Świata Kanadyjczyk Justin Lamoureux i Fin Janne Korpi. W kwalifikacjach zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy. W pierwszej grupie najlepszy okazał się White z wynikiem 45.8 pkt., w czołówce znaleźli się także Japończyk Ryō Aono oraz, dość niespodziewanie, rodak White’a Louie Vito. Tych trzech zawodnik awansowało bezpośrednio do finału. W drugiej grupie najlepszy był Fin Peetu Piiroinen, który nie odnosił wcześniej sukcesów w tej konkurencji. Fin uzyskał 45.1 pkt, drugi był Kazuhiro Kokubo z Japonii, a trzecim zawodnikiem awansującym bezpośrednio do finału z tej grupy był Jurij Podładczykow reprezentujący Szwajcarię. Kwalifikacji nie przebrnęli między innymi Korpi, wicemistrz świata z 2009 r. – Kanadyjczyk Jeff Batchelor, mistrz świata z 2003 r. Markus Keller ze Szwajcarii oraz jedyny reprezentant Polski Michał Ligocki.

Do finału awansowało po trzech najlepszych zawodników z każdej grupy kwalifikacyjnej, a kolejnych dwunastu walczyło w półfinale o pozostałych sześć miejsc w finale. W półfinale najlepsze wyniki uzyskali: Markus Malin i Markku Koski z Finlandii, Greg Bretz i Scotty Lago z USA, Francuz Mathieu Crepel oraz Kanadyjczyk Justin Lamoureux. W ścisłym finale Shaun White już w pierwszym biegu wysoko zawiesił poprzeczkę rywalom, uzyskując 46.8 pkt. Większość zawodników przygotowała ambitne programy, lecz nie ustrzegła się błędów. Na drugim miejscu po pierwszym biegu znajdował się Scotty Lago, a trzeci był Jurij Podładczykow. Po drugim biegu bardzo dobrym wynikiem popisał się Piiroinen zdobywając 45.0 pkt co pozwoliło mu się przesunąć z czwartego na drugie miejsce. Lago spadł na trzecie miejsce a Podładczykow poza podium. Jeszcze przed swoim drugim przejazdem White miał już zapewniony złoty medal, mimo to uzyskał jeszcze lepszy wynik (48.4 pkt) i obronił tytuł. Srebro wywalczył Peetu Piiroinen, zaś brązowym medalistą został Scotty Lago.

Wyniki

Kwalifikacje

Półfinał

Finał

Przypisy

Bibliografia 

  vancouver2010.com

Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010